Sabrina (cantora) — cantora portuguesa vencedora do Festival RTP da Canção de 2007

Outros 
 Ilha Sabrina — ilha vulcânica formada em 1811 por uma erupção ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores
Sabrina (1954) — filme estadunidense de 1954, dirigido por Billy Wilder
 Sabrina (1995) — filme estadunidense de 1995, dirigido por Sydney Pollack
 Sabrina, the Teenage Witch (banda desenhada) — série em história em quadrinhos produzida pela Archie Comics
 Sabrina, the Teenage Witch (série de televisão) — série de televisão norte-americana baseada na história em quadrinhos, exibida nos Estados Unidos entre 1996 e 2003.
 Sabrina Animated Series — desenho animado estadunidense baseado em ambas as séries

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos